Сезон 2017/18 в Лиге Леумит Израиля.

Таблицы турнира

Предварительный этап

За повышение

За выживание

Переходные игры

Ссылки 
 Предыдущий сезон 2016/17
 Следующий сезон 2018/19
 Премьер-лига — сезон 2017/18
 Премьер-лига

Примечания 

Лига Леумит